Dernier ministère, du  au  ;
 Premier gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte, du  au .
 Troisième gouvernement Napoléon III, du  au  ;
 Quatrième gouvernement Napoléon III, du  au .

Voir aussi 
 Napoléon III
 Historique des gouvernements de la France